Гуггенбе́ргер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гуггенбергер, Адольф (1896—1933) — австрийский художник.
 Гуггенбергер, Ильзе (род. 1942) — колумбийская шахматистка, международный мастер (1977) среди женщин.
 Гуггенбергер, Маттиас (род. 1984) — австрийский скелетонист, трёхкратный чемпион национального первенства.
 Гуггенбергер, Фридрих (1915—1988) — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант, участник Второй мировой войны.